Straat van Messina, een zeestraat vlak bij de stad Messina 
Messina (provincie), een Italiaanse provincie
Messina (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie 
ACR Messina, een voetbalclub uit de stad Messina
Messina (Transvaal), een stad in Zuid-Afrika
Messini, plaats in Griekenland.